Крамаров — фамилия. Известные носители:

 Крамаров, Абрам Давыдович — советский электрометаллург, лауреат Государственной премии СССР.
 Крамаров, Александр Алексеевич (род. 1946) — российский скрипач.
 Крамаров, Владимир Саввич (1906—1987) — специалист в области сельскохозяйственного ремонтного производства, ректор Украинской сельскохозяйственной академии (1957—1959), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).
 Крамаров, Олег Павлович (1923—1988) — советский физик, специалист в области пьезоэлектрики.
 Крамаров, Савелий Викторович (1934—1995) — советский и американский актёр.
 Крамаров, Юрий Маркович (1929—1982) — советский альтист.

Другое 
 Крамаров — небольшой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также